Orljevo peut désigner :
Orljevo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Petrovac na Mlavi, district de Braničevo.